

Hydronymie 
 Yères, fleuve côtier français du département de la Seine-Maritime dans la région Normandie, situé dans le Petit Caux, et qui se jette dans la Manche.

Toponymie 

 Villy-sur-Yères, commune française du département de la Seine-Maritime ;
 Cuverville-sur-Yères, commune française du département de la Seine-Maritime.